Никольская церковь при Уфимском железнодорожном вокзале (Церковь во имя святителя и чудотворца Николая при железнодорожном вокзале) — действующий православный храм в Уфе на улице Вокзальной.

Имела придел во имя Вознесения Господня.

История 
Никольская церковь при Уфимском железнодорожном вокзале построена на средства служащих на Самаро-Златоустовской железной дороге, в память помолвки царствующей Императорской Четы. Церковь при вокзале была построена для того, чтобы пассажиры железной дороги смогли её посетить во время стоянки в Уфе поезда.

Первая деревянная церковь была освящена в 1897 году.

Каменная церковь заложена в 1899 году, пятиглавая с колокольней.

Была закрыта в 1924 году.

В здании находился Уфимский филиал Самарского железнодорожного института.

Передан Уфимской епархии РПЦ.

Ссылки 
 Храм на сайте Православные лики России
 Церкви Уфы. Башкортостан Краткая энциклопедия

Храмы Уфы
Уфа
У